Кубок Словении по футболу 2007/2008 годов () — 17-й розыгрыш Кубка Словении по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт турнира 
Статистика кубка на сайте soccerway.com

2007/2008
Спорт в Словении в 2007 году
Спорт в Словении в 2008 году
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году